

Носиоци 
Прва четири носиоца су била слободна у првом колу.

  'Новак Ђоковић (победник)
  Иво Карловић (полуфинале)
  Игор Андрејев (друго коло)
  Андреас Сепи (полуфинале)

<li> Виктор Троицки (четвртфинале)
<li> Иван Љубичић (друго коло)
<li> Арно Клеман (друго коло)
<li> Кристоф Рохус (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
Главни жреб 
Квалификациони жреб 

Отворено првенство Србије у тенису 2009.